Hirnschädel steht für

 den Teil des Schädels, der das Gehirn umgibt; siehe Schädel#Die Knochen des Schädels
 einen 575 m hohen Berg in der Umgebung der Stadt Aue (Sachsen)
 ein ehemaliges Kämmereivorwerk der Stadt Küstrin